Миссионер:
 Миссионер — представитель миссионерства.
 «Миссионер» — фильм 1982 года производства Великобритании.
 «Миссионер» — фильм 2007 года производства США.
 «Миссионеры» — повесть Лукина Е. Ю. и Лукиной Л. А.

См. также 
 Миссионерская позиция